McCord kan som auktorsförkortning betyda:

 Bill McCord
 David Ross McCord

Robotskapade auktorsförkortningar